El topónimo Bribes puede hacer referencia a:

 Bribes (Cambre), parroquia civil española del municipio de Cambre, provincia de La Coruña, Galicia.
 Bribes (Vimianzo), aldea española de la parroquia y municipio de Vimianzo, provincia de La Coruña, Galicia.